Latitude ist die Bezeichnung für:

 die Geographische Breite
 ein Düsenflugzeug von Cessna, die Cessna Citation Latitude
 eine Modellreihe von Notebook-Computern des Herstellers Dell
 den Renault Latitude
 Latitude (Festival), britisches Musikfestival

Siehe auch: